Ранчо Каса Бланка има више значења:

 Ранчо Каса Бланка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Каса Бланка, Километро 76 (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Каса Бланка (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику